Steinofen steht für:
 Ofen, der aus Backofensteinen gebaut ist
 auffällige Felsformation; siehe Ofen (Felsen)
 Name für das Großsteingrab Weddingstedt Steenoben